În fonetică, consoana africată alveolopalatală surdă este un sunet consonantic care apare în unele limbi. Simbolul său fonetic este .

Perechea sonoră a acestui sunet este consoana africată alveolopalatală sonoră .

Africată alveolopalatală surdă, Consoană